Plaats in Indonesië
 Sagara (Argapura), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Sagara (Cibalong), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java

Plaats in Japan
 Sagara (Kumamoto), een dorp in prefectuur Kumamoto
 Sagara (Shizuoka), een voormalige gemeente in prefectuur Shizuoka